Schlacht von Salamis steht für:

 Schlacht von Salamis (480 v. Chr.), in Griechenland, Perserkriege
 Schlacht von Salamis (306 v. Chr.), auf Zypern, Diadochenkriege
 Schlacht von Salamis (450 v. Chr.), auf Zypern, Perserkriege